USS Rhode Island — кораблі ВМС США, названі на честь штату Род-Айленд.

  — дерев'яний колісний пароплав, збудований у 1861 році. Брав участь у громадянській війні в США. Проданий у 1867 році.
 USS Rhode Island (BB-17) — пре-дредноут типу «Вірджинія». Збудований у 1906 році. Здійснив навколосвітню подорож у складі Великого Білого флоту. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1923 році. 
  — атомний підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1993 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

У фантастиці 
 USS Rhode Island — космічний корабель у фантастичному серіалі Зоряний шлях: Вояджер.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни